CVV kan syfta på

CVV – den kod i kortets magnetspår eller chip, som verifierar kortnumrets giltighet, se CVX2-kod
CVV – en tidigare verkstad i Västerås för nytillverkning och reparation av flygplan i Försvarsmaktens regi, se Centrala Verkstaden Västerås